1925 км, 1925-й киломе́тр — топоним в России.

 1925 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Республике Коми. Код 287580.
 1925 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Кабардино-Балкарской Республике. Код  537419.